TIW steht für:
 Tacoma Narrows Airport (IATA-Code), Flughafen von Tacoma, Pierce County im US-Bundesstaat Washington
 Transcarga International Airways (ICAO-Code), venezolanische Frachtfluggesellschaft

TiW steht für:
 Titanlegierung unter Beigabe von Wolfram, Ausgangsmaterial in der Halbleiterindustrie

Tiw steht für:
 altenglische Namensform des altisländischen Gottes Tyr

tiw steht für:
 Tiwi (Sprache) (ISO-639-3-Code), australische Sprache

Abkürzung